Lista 319 gmin w departamencie Lot i Garonna we Francji.

 (CAA) Communauté d’agglomération (unitary authority) of Agen, utworzone w 2000.

Gminy we Francji